Farnley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Farnley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Farnley Tyas – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire